Ziegendenkmal bezeichnet

 Ziegendenkmal (Bonn), Skulptur auf dem Klufterplatz in Bonn
 Ziegendenkmal (Lehrte), 1983 von der Lehrter Zucker AG gestiftetes Denkmal für die Ziegenhalter in Lehrte, Region Hannover